Дубна (, Дубно) — село в Сорокском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 206 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Дубна проживает 870 человек (418 мужчин, 452 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Сорокского района